Micheline est un prénom féminin, dérivé de Michel.

Marques 

Outre des personnes (cf. infra), ce prénom (ou plus rarement ce nom) peut désigner :
 Une micheline (transport), un autorail léger, initialement dont les roues sont équipées de pneus spéciaux, des pneurails mis au point par la société Michelin dans les années 1930. Par extension, d'autres autorails ont ensuite été familièrement désignés - à tort - par le mot « micheline » puis, par extension, tout autorail.
 La Micheline (liqueur), une liqueur de Carcassonne.

Bienheureuses catholiques 

 Micheline Mitelli (1300-1356), riche italienne, mariée à 12 ans et veuve à 20. Après le décès de son fils unique, elle distribua sa fortune aux pauvres et se fit tertiaire franciscaine. Son culte fut confirmé en 1737 ;
 Josaphata Micheline Hordashevska (morte en 1919), fondatrice de la Congrégation des Servantes de Marie Immaculée, béatifiée en juin 2001 par Jean-Paul II.

Autre personnalités portant ce prénom   

 
 Micheline Bernard, actrice canadienne née en 1955 ;
 Micheline Bernard, actrice française de l'entre-deux guerres ;
 Micheline Bona (1930-1997), actrice française ;
 Micheline Boudet (1926- ), actrice française ;
 Micheline Bourday (1921-1988), actrice française ;
 Micheline Calmy-Rey (1945-), femme politique, ancienne conseillère fédérale et présidente de la Confédération suisse ;
 Micheline Cheirel (1917-2002), actrice française ;
 Micheline Coulibaly (1950-2003), écrivaine ivoirienne ;
 Micheline Coulombe Saint-Marcoux (1938-1985), compositrice canadienne ;
 Micheline Dax (1924-2014 ), actrice française ;
 Micheline Francey (1919-1969), actrice et animatrice de radio française ;
 Micheline Gary (1925- ), actrice française ;
 Micheline Gérin (1931-2007), comédienne canadienne ;
 
 Micheline Kahn (1889-1987), harpiste française ;
 Micheline Kahn (1950-1994), actrice française ;
 Micheline Lachance (1944-), journaliste et romancière canadienne ;
 Micheline Lanctôt (1947- ), actrice, réalisatrice, scénariste, productrice et monteuse québécoise ;
 Micheline Lannoy (1925-), sportive belge ;
 Micheline Legendre (1923-2010), marionnettiste québécoise ;
 Micheline Luccioni (1930-1992), actrice française ;
 Micheline Ostermeyer (1922-2001), athlète française ; 
 Micheline Presle (1922- ), actrice française ;
 Micheline Rambaud (1929-), photographe, cinéaste et alpiniste française ;
 Micheline Thienpont (1980-), journaliste belge ;
 Micheline Violin (1932- ), parachutiste française ;

Nom de plume 
 Jack Micheline (1929-1998), peintre et poète américain

Notes et références